L'expression « Église arménienne » peut faire référence à plusieurs mouvements religieux :

 L'Église apostolique arménienne, fondée au  et reconnue en 301
 L'Église catholique arménienne, fondée en 1742
 L'Église évangélique arménienne fondée en 1846

Elle peut aussi faire référence à des bâtiments religieux :
 L'église arménienne de Singapour.
 L'église arménienne Taksim Surp Harutyun à Istanbul.